Keleti városrész, Kaposvár egyik városrésze
 Keleti városrész, Nagykanizsa egyik városrésze